Xiangcheng kan syfta på:

Xiangcheng, Zhoukou – stad i Henan-provinsen i Kina
Xiangcheng, Xuchang –t härad i samma provins
Xiangcheng, Xiangyang – stadsdistrikt och säte för stadsfullmäktige i Xiangyang i Hubei-provinsen
 Xiangcheng, Zhangzhou – stadsdistrikt i Zhangzhou, Fujian-provinsen
 Xiangcheng (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,20, long 115,16)
Qagchêng, härad i den autonoma tibetanska Garzê-prefekturen i Sichuan-provinsen

Se även
 Siangcheng

WP:Projekt Kina